Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Próchnicki – polski nauczyciel, pedagog, dydaktyk, działacz społeczny
 Jan Andrzej Próchnicki – rzymskokatolicki duchowny
 Jerzy Próchnicki – polski aktor
 Maciej Próchnicki – polski muzyk
 Mikołaj Próchnicki – rzymskokatolicki duchowny
 Stanisław Próchnicki – polski wojskowy
 Zdzisław Próchnicki – polski prawnik